Le mot rayon est employé dans plusieurs domaines :
 en mathématiques,
 en géométrie, un rayon est un segment qui relie le centre d'un cercle ou d'une sphère à un point du pourtour de ce cercle ou de cette sphère. « Rayon » désigne également la longueur de ce segment ;
 en théorie des graphes, un rayon est l'excentricité minimale des sommets ;
 en apiculture, un rayon de miel correspond à une économie optimale de cire ;
 en astrophysique, 
 le rayon solaire est une unité de longueur pour les étoiles
 un rayon cosmique est une particule très énergétique se déplaçant à une vitesse très proche de celle de la lumière ; 
 le rayon de Schwarzschild délimite la taille physique d'un trou noir ;
 le rayon de marée délimite l'extension maximale d'un objet céleste situé à proximité d'un objet plus massif susceptible de le distordre par effets de marée ;
 le rayon de cœur donne l'échelle physique où la luminosité d'un amas globulaire décroît d'un facteur 2 par rapport à sa valeur au centre ;
 en géographie, un rayon ou raion est une subdivision administrative des ex-républiques soviétiques ;
 en mécanique, les rayons d'une roue non pleine sont les tiges reliant le moyeu à la jante ;
 en optique, un rayon est une courbe représentant le trajet de la lumière ;
 en théosophie, le rayon représente un des sept courants de force ;
 dans les magasins, les rayons sont les étagères sur lesquelles sont disposés les articles ;
 en botanique, un rayon est, dans une ombelle, un pédoncule se terminant par une fleur.

Voir aussi 

 Rayonnement et